Moulin Rouge puede referirse a:
Moulin Rouge, cabaret existente en París, Francia;
Moulin Rouge, película de 1952 dirigida por John Huston;
Moulin Rouge!, película de 2001 dirigida por Baz Luhrmann.